Die Insel steht für:

 Die Insel (Theater), Kleinkunstbühne in Wien
 Theater die insel, Schauspielbühne in Karlsruhe
 Die Insel (Zeitschrift), deutsche Literatur- und Kunstzeitschrift (1899–1902)
 Die Insel (Roman, Merle), Roman von Robert Merle (1962)
 Die Insel (Roman, Laymon), Roman von Richard Laymon (1995)

Filme:
 Die Insel (1934), deutscher Spielfilm von Hans Steinhoff
 Seom – Die Insel, südkoreanischer Spielfilm von Kim Ki-duk (2000)
 Die Insel (2005), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Bay
 Die Insel (Fernsehserie), deutschsprachige sechsteilige Mysteryserie von Eberhard Pieper (1987) 

Siehe auch:
 Insel (Begriffsklärung)
 Insel der Meuterer, französischer Fernsehfilm von François Leterrier (1987)
 The Island